Ayase – città del Giappone (prefettura di Kanagawa)
Ayase – zona di Tokyo
Stazione di Ayase – stazione ferroviaria di Tokyo